Отец — мужской родитель ребёнка.

Имеет также другие значения:

Фильмы 
 «Отец» — драма 2007 года режиссёра Ивана Соловова.
 «Отец» — фильм режиссёра Флориана Зеллера, вышедший в 2020 году.
 «Отец солдата» — фильм 1964 года режиссёра Резо Чхеидзе.

Религия 
 Бог Отец — во многих религиях, титул верховного божества и атрибуты отца.
 Святой отец — священнослужитель в римско-католической церкви и в коптской православной церкви.
 Отец — титул для духовенства, в особенности, священника.
 Отцы Церкви — ранние и влиятельные богословы, видные христианские учителя и великие епископы.

Другое 
 Отец Макси — персонаж сериала «Южный парк».
 Отец отечества — древнеримский почётный титул.